Chitonomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Chitonomyces відносять 101 видів:

Примітки

Джерела 
 Peyritsch, J. 1873. Beiträge zur Kenntniss der Laboulbenien. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 68:227-254 - P.250

Роди грибів